Sodor kan syfta på:

Sodor – från fornnordiska Súðreyjar, en ögrupp utanför Skottlands västkust, tillhörande Storbritannien, se Hebriderna
Sodor – fornnordiskt norskt kungarike som omfattade både Söderöarna och Nordöarna, se Kungariket Mann och Öarna
Sodor och Manns stift – ett av Engelska kyrkans stift vilket idag endast omfattar Isle of Man
 Pasir Sodor – ett berg i Indonesien
 Sodor – en fiktiv ö i Thomas och vännerna

Se även
Nordöarna